Мур, Джин ():
 Мур, Джин (1909—1978) — американский профессиональный бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции аутфилдера.
 Мур, Джин (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Мур, Джин (1910—1998) — американский декоратор витрин магазинов.
 Мур, Джин (1885—1938) — американский профессиональный бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции питчера.